Autofagie (biologie), een cellulair proces
 Autophagia (band), eenmansproject van de Griekse muzikant Angelos Hatziandreou
 Autophagy (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift